

Patronymes 
Morbidelli est un patronyme italien, porté par les personnes suivantes, de nationalité italienne ou d'origine italienne :
 Alessandro Morbidelli (né en 1966), astronome italien.
 Franco Morbidelli (né en 1994), pilote motocycliste italien.
 Gianni Morbidelli (né en 1968), pilote automobile italien, fils de Giancarlo Morbidelli.
 Giancarlo Morbidelli (1938-2020), industriel italien.

Autres 
 Morbidelli est une marque de motocyclettes italiennes, fondée par Giancarlo Morbidelli en 1967 à Pesaro, dans la région des Marches.